El término Rieux puede referirse a:

 Rieux, comuna francesa de la Marne.
 Rieux, comuna francesa de Morbihan.
 Rieux, comuna francesa de la Oise.
 Rieux, comuna francesa de Sena Marítimo.

Otros 
 Rieux-Volvestre, comuna francesa de Alto Garona.
 Rieux-de-Pelleport, comuna francesa de Ariège.
 Rieux-en-Cambrésis, comuna francesa de Norte.
 Rieux-en-Val, comuna francesa de Aude.
 Rieux-Minervois, comuna francesa de Aude.